est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-azido-octane, numéro CAS 
 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide, numéro CAS 
 3-((3-(diméthylamino)propyl)amino)-propanenitrile, numéro CAS 
 1,1'-((éthylimino)diméthylène)bis-aziridine, numéro CAS 
 1-pipéridinepropanimidamide, numéro CAS